{{titre mis en forme|Saison 11 dAmerican Idol}}
La onzième saison dAmerican Idol débute sur la FOX le . L'émission est diffusée les mercredis et jeudis à 20:00/19:00 Centre. Ryan Seacrest est toujours le présentateur, et Randy Jackson, Steven Tyler et Jennifer Lopez reviennent pour cette saison en tant que juges. Cette saison suit le même format que la saison 10, bien que le titre et le logo changent.

Auditions régionales

Notes et références 

2012 à la télévision
American Idol11